Чемпионат США по кёрлингу на колясках среди смешанных пар () — ежегодное соревнование смешанных пар (команд из двух человек — одного мужчины и одной женщины; ) США по кёрлингу на колясках. Проводится с 2022 года. Организатором является  ().

Победитель чемпионата получает право до следующего чемпионата представлять США на чемпионате мира и других международных соревнованиях национальных сборных как смешанная парная на колясках сборная США.

Годы, места проведения и команды-призёры 
Составы команд в порядке: женщина, мужчина, тренер

Примечания

См. также 
 Чемпионат США по кёрлингу среди мужчин
 Чемпионат США по кёрлингу среди женщин
 Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных команд
 Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных пар
 Чемпионат США по кёрлингу среди юниоров
 Чемпионат США по кёрлингу среди ветеранов

Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2022 года
Соревнования по кёрлингу в США
США